Barbacou est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 13 espèces d'oiseaux qui constituent les 5 genres suivants : Chelidoptera, Hapaloptila, Micromanacha, Monasa et Nonnula. Tous ces genres font partie de la famille des Bucconidae, de l'ordre des Piciformes. Ce sont :

Barbacou à bec jaune - Monasa flavirostris - Yellow-billed Nunbird
Barbacou à couronne rousse - Nonnula ruficapilla - Rufous-capped Nunlet
Barbacou à croupion blanc - Chelidoptera tenebrosa - Swallow-winged Puffbird
Barbacou à face blanche - Hapaloptila castanea - White-faced Nunbird
Barbacou à face rousse - Nonnula amaurocephala - Chestnut-headed Nunlet
Barbacou à front blanc - Monasa morphoeus - White-fronted Nunbird
Barbacou à joues grises - Nonnula frontalis - Grey-cheeked Nunlet
Barbacou brun - Nonnula brunnea - Brown Nunlet
Barbacou de Sclater - Nonnula sclateri - Fulvous-chinned Nunlet
Barbacou lancéolé - Micromonacha lanceolata - Lanceolated Monklet
Barbacou noir - Monasa atra - Black Nunbird
Barbacou rufalbin - Nonnula rubecula - Rusty-breasted Nunlet
Barbacou unicolore - Monasa nigrifrons - Black-fronted Nunbird

Nom d'oiseau ambigu